Кросновский, Николай-Францишек (, ; 1650 – 20 декабря 1723 года) — военный и государственный деятель Речи Посполитой. Воевода черниговский (1717—1723), сенатор. Львовский стольник и подкоморий. Представитель польского шляхетского рода Красноводские герба Юноша.

Биография 

По данным К. Несецкого, Францишек-Ян Кросновский сын львовского подкомория Войцеха Кросновського и его жены имя которой не сохранилось,  известно только, что она была последней представительницей рода Васючинских. А. Бонецкий утверждает, что он сын Ольбрахта Кросновського львовский подстаросты с 1662 года и подкомория с 1671 года.
Францишек-Ян был племянником львовского католического архиепископа Николая Кросновского. Способствовал распространению католичества в землях Русского воеводства. Предоставлял средства для школ при Львовской иезуитской коллегии. Купил у помещика Станислава Коритко село Тулиголово и даровал его львовской иезуитской коллегии. Около 1690 года женился на Анне-Марианне Раевской герба Холева, дочери висьлицького каштеляна. Имел от нее дочь Катаржину, в будущем жену хмельницкого старосты Якуба Потоцкого (ум. в 1711 году), впоследствии подольского воеводы Стефана Гумецького.
В 1683-1699 годах участвовал в Польско-турецкой войне. В 1717 году стал воеводой черниговским.
Умер 17 декабря 1723 года. Был похоронен в Львовском латинском кафедральном соборе (бывшая часовня Бучацких). В соборе сохранились его надгробие и эпитафия на нем.

Примечания

Литература 
 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 20. Lauda sejmikowe. T. 1. Lauda wiszeńskie 1572-1648 r., Lwów 1909, s. XXX.
 Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 353.

Ссылки 
 Mikołaj Franciszek Krosnowski // Minakowski M.J. Genealogia potomków Sejmu Wielkiego.